El término Acala puede refererise a;:

 Municipio de Acala, municipio del estado mexicano de Chiapas.
 Acala (Texas), despoblado en el Condado de Hudspeth, Texas, Estados Unidos.
 Acala (deidad), una de las fieras deidades guardianas del culto budista Vajrayāna.